Sevenhampton – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Sevenhampton – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)